Прокудино — название населённых пунктов:

Россия 
 Прокудино — село в Старооскольском районе Белгородской области.
 Прокудино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Прокудино — хутор в Хохольском районе Воронежской области.
 Прокудино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Прокудино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Прокудино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Прокудино — посёлок в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Прокудино — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Прокудино — деревня в Одоевском районе Тульской области.